Tenisový turnaj WTA Moorilla Hobart International 2012 se konal ve dnech 8. – 14. ledna v areálu Hobart International Tennis Centre australského Hobartu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Yanina Wickmayerová (finále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Jarmila Gajdošová (čtvrtfinále)
  Šachar Pe'erová (semifinále)
  Xenija Pervaková (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do hlavní soutěže:
  Ashleigh Bartyová
  Casey Dellacquová
  Anastasia Rodionovová

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Mona Barthelová
  Sacha Jonesová
  Romina Oprandiová
  Heather Watsonová
  Kristina Barroisová – jako šťastná poražená

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Yanina Wickmayerová
|RD1-score1-1=77
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=6
|RD1-team2= Šachar Pe'erová
|RD1-score2-1=61
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Angelique Kerberová
|RD1-score3-1=0
|RD1-score3-2=66
|RD1-score3-3= 
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4= Mona Barthelová
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=78
|RD1-score4-3= 

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Yanina Wickmayerová
|RD2-score1-1=1
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=Q
|RD2-team2= Mona Barthelová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
První nasazený pár měl do druhé kola volný los.
  Lucie Hradecká /  Anabel Medinaová Garriguesová (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová/  Bethanie Matteková-Sandsová (semifinále, skreč)
  Čuang Ťia-žung/  Marina Erakovićová ''(finále)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (vítězky)'''

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Hobart International
Tenis v Austrálii v roce 2012